Сте́лла ( — «зірка») — термін, що має такі значення:
 Стелла — жіноче ім'я.
 Стелла — персонаж серіалу «Клуб Вінкс: Школа чарівниць».
 Стелла — американська золота монета.

Прізвище 

 Роберто Стелла (1952—2020) — італійський лікар, президент Медичної асоціації провінції Варезе.

Топонім

Стелла — муніципалітет в Італії, у регіоні Лігурія, провінція Савона.
 Стелла-Чиленто — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Салерно.

Стелла — місто, штат Вісконсин
 Стелла — селище, штат Міссурі
 Стелла — селище, штат Небраска

Див. також 
 Стела — вертикальна плита з висіченими на ній текстами або зображеннями.